Rimas es una compañía discográfica con base en San Juan, Miami, Caracas y Medellín, que se encarga principalmente de música urbana. Representa a artistas como Bad Bunny, Arcángel, Pailita, Eladio Carrión, Cris Mj, Amenazzy, Corina Smith, Kevin Roldán, Neutro Shorty, Gigolo & La Exce, Jowell & Randy, Big Soto, Vico C (mediante Nain Music),Nino Neil, entre muchos otros.

Artistas 

 Pailita
 Tempo
 Wisin y Yandel
 Neutro Shorty
 El Gran Combo
 Drago200
 Vichiturro
 Khea
 Cazzu
 brance

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Discográficas de Estados Unidos
Discográficas de Puerto Rico
Discográficas de Venezuela
Discográficas de Colombia
Empresas de Miami